Roble blanco americano puede referirse a:

Quercus petraea, árbol extendido por Europa y Asia; o
Quercus alba, árbol procedente de Norteamérica.